Powiat rawski – powiat istniejący z przerwami od 1816 roku, obecnie w woj. łódzkim
 Powiat rawski – dawny powiat istniejący w latach 1867–1918 w kraju koronnym Królestwa Galicji i Lodomerii
 Powiat rawski – dawny powiat istniejący w latach 1920–1939 w woj. lwowskim i 1941–1944 w Dystrykcie Galicji

Zobacz też 
 Rawa Mazowiecka
 Rawa Ruska
 Województwo rawskie